La Troja kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Troja, Guanajuato, Pénjamo, 
 La Troja, Querétaro Arteaga, Pinal de Amoles, 

Robotskapade Mexikoförgreningar